Det finns flera biografiska artiklar om personer vid namn Jacob Åkerman:
 Jacob Åkerman (professor) (1770–1829), professor och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 
 Jacob Åkerman (läkare) (1763–1851), läkare vid Danvikens hospital